Risi puede hacer referencia a:

Personas 
 Bruno Risi (1968-), deportista suizo, competidor en ciclismo, en la modalidad de pista y en carreras de ruta.
 Dino Risi (1916-2008), director de cine italiano, y uno de los llamados maestros de la comedia a la italiana.
 Nelo Risi (1920-2015), poeta y director de cine italiano.
 Pepe Risi (1955-1997), músico y guitarrista español.
 Valeria Risi, actriz, presentadora de televisión, y periodista, alemana-uruguaya.

Instituciones 
 Risi Competizione, equipo de automovilismo estadounidense.